Мэ́ттью «Мэтт» Хэ́милтон (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США (скип Джон Шустер) — чемпион  , участник  (заняли четвёртое место), бронзовый призёр .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (, , , ), серебро (, ).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2016).
 : золото (), бронза ().
 : золото (2008, 2009).
 : золото (2017, ).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2017.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 15 лет.

Сестра Мэтта, Ребекка «Бекка» Хэмилтон — тоже известная американская кёрлингистка, играет в команде Нины Рот (в том числе и когда эта команда выступает как сборная США) на позиции первого. Ребекка и Мэтт играют вместе в команде по кёрлингу для смешанных пар (), в частности, выступали как смешанная парная сборная США на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017.

Примечания

Ссылки 
 
 Team John Shuster | Grand Slam of Curling
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу